Mala Gora je ime več naselij:
 Mala Gora, občina Kočevje
 Mala Gora, občina Zreče
 Mala Gora, Pregrada (Hrvaška)

Drugo 
 Mala gora, planota na pobočju Čavna na južnem obrobju Trnovskega gozda
 Mala gora, sredogorje na Kočevskem (Mala gora pri Ribnici in Kočevska Mala gora)